Petar Mrkonjić, hrvatski ratnik i hajdučki harambaša u 17. stoljeću

 Petar Mrkonjić (nogometaš), hrvatski nogometaš

 Petar Mrkonjić, pseudonim Petra I. Karađorđevića za boravka u zapadnoj Bosni tijekom kršćanskog ustanka u BiH 1875. – 1876.

 Petar Mrkonjić (četnički puk), četnički puk pod zapovjedništvom Momčila Đujića u Drugom svjetskom ratu